ISO – format zapisu danych dysków optycznych

Technologia:
 ISO (ang. International Organization for Standardization) – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
 ISO – czułość filmu/matrycy aparatu
 Infrared Space Observatory – obserwatorium kosmiczne należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Motoryzacja:
 Iso – włoski producent samochodów sportowych działający w latach 1938–1974, reaktywowany w 1993, 2017 i 2020 roku

Inne:
 International Science Olympiad – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa
 Instytut Spraw Obywatelskich – polska fundacja non-profit, niegdyś skrót ISO, obecnie INSPRO

Zobacz też 
 Iso Jordan & Starks, 1901 – rodzaj ryb aterynokształtnych z rodziny Isonidae